

Astronomia 
 Bak – cratere marziano

Geografia 
 Bak – comune della provincia di Zala (Ungheria)

Codici 
 bak – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua baschira

Musica 
 Bak – strumento musicale coreano

Persone 
 Bak – cognome coreano
 Aad Bak – calciatore olandese
 Kristian Bak Nielsen – calciatore danese
 Lars Bak – ciclista danese

Bąk
 Arkadiusz Bąk – ex calciatore polacco
 Jacek Bąk – ex calciatore polacco

Sigle 
 Back at the Keyboard – "di nuovo alla tastiera", nelle chat
 Benzalkonium chloride - Cloruro di benzalconio